Marcel Comeau (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1971, il commence sa carrière avec les Oil Kings d'Edmonton dans la Western Canada Hockey League. Il est choisi au cours du repêchage amateur 1972 dans la Ligue nationale de hockey par les North Stars du Minnesota en , en . Il passe professionnel avec les Mariners du Maine dans la Ligue américaine de hockey en 1982.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972 || Oil Kings d'Edmonton || WCHL ||48 ||16 ||29 ||45 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Gears de Saginaw || LIH ||68 ||20 ||36 ||56 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Gears de Saginaw || LIH ||76 ||31 ||51 ||82 ||40 ||13 ||3 ||5 ||8 ||4
|- 
|1974-1975 || Gears de Saginaw || LIH ||71 ||19 ||40 ||59 ||16 ||19 ||5 ||11 ||16 ||8
|-
|1975-1976 || Gears de Saginaw || LIH ||64 ||33 ||44 ||77 ||12 ||11 ||3 ||5 ||8 ||6
|- 
|1976-1977 || Gears de Saginaw || LIH ||58 ||27 ||32 ||59 ||17 ||19 ||9 ||14 ||23 ||11
|-
|1977-1978 || Gears de Saginaw || LIH ||64 ||42 ||61 ||103 ||16 ||5 ||3 ||5 ||8 ||4
|- 
|1978-1979 || Gears de Saginaw || LIH ||80 ||45 ||65 ||110 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1979-1980 || Gears de Saginaw || LIH ||74 ||33 ||57 ||90 ||26 ||7 ||8 ||2 ||10 ||2 
|-
|1980-1981 || Gears de Saginaw || LIH ||81 ||44 ||82 ||126 ||20 ||13 ||1 ||10 ||11 ||4
|-
|1981-1982 || Gears de Saginaw || LIH ||66 ||33 ||69 ||102 ||26 ||14 ||4 ||15 ||19 ||10 
|-
|1982-1983 || Gears de Saginaw || LIH ||30 ||12 ||22 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Mariners du Maine || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||1 ||1 ||2 ||0

Équipe Entraîneur-Chef 
 Gears de Saginaw (1982-1983)
 Blades de Saskatoon (1984-1989)
 Nighthawks de New Haven (1989-1991)
 Thunderbirds de Winston-Salem (1990-1991)
 Rockets de Tacoma (1991-1996)

Équipe Scout 
 Thrashers d'Atlanta (1999-présent)

Trophées 
Ligue internationale de hockey
 Trophée James-Gatschene en 1980-1981
 Trophée Léo-Lamoureux en 1980-1981

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1952
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Gagnant du trophée James-Gatschene
Attaquant de hockey sur glace